Инглби () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Инглби, Клемент Мэнсфилд (1823—1886) — английский философ и литературовед.
 Инглби, Ли (род. 1976) — английский актёр и сценарист.